Нордман () — фамилия.

 Нордман, Александр фон (1803—1866) — финский зоолог.
 Нордман, Борис Давыдович (1808—1877) — адмирал, Георгиевский кавалер.
 Нордман, Иоганн (Румпельмайер, 1820—1887) — австрийский поэт и журналист.
 Нордман, Карл-Готфрид (1915—1982) — военный лётчик Люфтваффе, президент подразделения компании «Mercedes-Benz» в Северной Америке.
 Нордман, Мариэль (род. 1941) — французская арфистка.
 Нордман, Фёдор Давыдович (1805—1881) — Георгиевский кавалер; адмирал (1874).
 Нордман, Эдуард Болеславович (1922—2006) — генерал КГБ СССР.

Двойные фамилии 
 Нордман-Северова, Наталья Борисовна (1863—1914) — драматическая писательница, беллетристка и публицистка; жена И. Е. Репина.

См. также 
 Пихта Нордмана

Примечания